Курортное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Правдинского городского поселения.

Достопримечательности

В северной части посёлка расположены руины тевтонского замка Гросс-Вонсдорф. Такое же название имел и посёлок до его вхождения в состав СССР.

Население

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района